Битва при Кремоне состоялась в 200 году до н. э. между римлянами и галлами.Галлы, в основном принадлежавшие к племенам инсубров и ценоманов, под предводительством карфагенянина по имени  напали на римскую колонию Плацентия, а затем осадили находившуюся рядом Кремону. Гамилькар, скорее всего, действовал по собственной инициативе: римские послы пожаловались карфагенским властям на его действия, в результате чего карфагеняне осудили Гамилькара и конфисковали его имущество.

Претор Луций Фурий Пурпурион, командовавший римской армией, бросился на помощь колонистам и разбил галлов. Он был удостоен триумфа и из полученной добычи построил храм божества Вейовиса на острове на реке Тибр. Гамилькар был разбит и захвачен римлянами только три года спустя, в 197 году до н. э. (в битве при Минции).

Литература 
 Klaus Geus. Prosopographie der literarisch bezeugten Karthager. Orientalia Lovaniensia analecta (Том 59), ISSN 0777-978X, Studia Phoenicia (Том 13), ISSN 0777-977. Peeters Publishers, 1994. — P. 62—64.

Сражения по алфавиту
Сражения Римской республики
Сражения с участием галлов
Сражения в Италии
Сражения 200 года до н. э.